

Antroponimi 
 Emre – nome proprio di persona turco maschile

Geografia 
 Emre –  villaggio turco nel distretto di Hafik nella provincia di Sivas

Persone 
 Erhan Emre – attore tedesco
 Polen Emre – attrice e modella turca
 Yunus Emre – poeta e un sufi turco

Altro 
 Istituto Yunus Emre - associazione culturale Turca